Международная премия за свободу прессы () — ежегодная премия, которую вручает Комитет защиты журналистов журналистам и правозащитникам, которые за свои публикации и защиту свободы слова подвергались преследованиям.

Лауреаты

См. также 
 :Категория:Лауреаты Международной премии за свободу прессы

Примечания

Ссылки 
 

Журналистские премии
Награды по алфавиту